Unter Spicken versteht man

 Spicken (Kochen), eine Zubereitungsart für Fleisch
 das verbotene Anschauen von Informationen, z. B. das Lesen eines Spickzettels bei einer Prüfung oder das Anschauen von Karten anderer Mitspieler bei Kartenspielen
 materielle Zuwendungen gegenüber einem Entscheidungsträger, man spricht auch von Korruption und Bestechung
 das reichliche Ausstatten mit etwas, eine Rede kann mit Zitaten gespickt sein, eine Wohnung mit Antiquitäten oder ein Weihnachtsbaum mit Schmuck

Siehe auch:

 Spick, ein Schweizer Jugendmagazin
 Spicker
 Spieker
 Spiecker
 Spiker
 Spicker (süddeutsch für Dartpfeil)